Burgstall Bach steht für:
 Burgstall Bach (Schwandorf)
 Burgstall Bach (Todtenweis)

Siehe auch:
 Burgstallbach